Zeman puede referirse a:

 Adam Zeman, neurólogo inglés; 
 Karel Zeman (1910-1989) cineasta checo; 
 Zdeněk Zeman, entrenador de fútbol italo-checo; o
 Miloš Zeman, economista y político checo.